54 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego
 54 Dywizja Strzelców
 54 Dywizja Piechoty Austro-Węgier